

Achternaam 
De achternaam Pistorius is een latinisering van het woord 'bakker', afkomstig van het Latijnse woord 'pistor'.

Personen 
 Johannes Pistorius Woerdensis, latinisering van Jan van Woerden, meestal aangeduid als Jan de Bakker (andere naam Jan Jansz) (1499-1525), eerste protestantse martelaar in de noordelijke Nederlanden
 Arnold Willem Pieter Verkerk Pistorius (1838-1893), Nederlands publicist en ambtenaar in Nederlands-Indië
 Alphonse Emile Albers Pistorius (1878-1944), Nederlands burgemeester
 Frans Albers Pistorius (1913-1981), Nederlands burgemeester, zoon van voorgaande
 Willy Albers Pistorius-Fokkelman (1919-2010), Nederlands beeldhouwer, echtgenote van voorgaande
 Boris Pistorius (1960), Duits politicus
 Oscar Pistorius (1986), Zuid-Afrikaans hardloper

Pissebedden 
 Pistorius (geslacht), geslacht van pissebedden
 Pistorius bidens, pissebed uit de familie Sphaeromatidae
 Pistorius sasyamai, pissebed uit de familie Sphaeromatidae